Chesire ist der Familienname folgender Personen:

 Elizabeth Chesire, kenianische Mittelstreckenläuferin (800 m, Olympiade 1968)
 Jacob Kipkorir Chesire (* 1983), kenianischer Marathonläufer
 Joseph Chesire (* 1957), kenianischer Mittelstreckenläufer
 Michael Chesire (* 1969), kenianischer Langstreckenläufer
 Rebecca Kangogo Chesire (* 1992), kenianische Marathonläuferin
 Rose Jepkemboi Chesire (* 1984), kenianische Marathonläuferin

Siehe auch:
 Cheshire (Begriffsklärung)